Bjarni Benediktsson kan syfta på:

Bjarni Benediktsson (född 1908), isländsk politiker, Sjálfstæðisflokkurinns partiledare 1961–1970, Islands statsminister 1963–1970
Bjarni Benediktsson (född 1970), isländsk politiker, Sjálfstæðisflokkurinns partiledare 2009–, Islands statsminister 2017